Tokkie, een pejoratief voor een bepaald type laaggeplaatste, asociale personen
 De Tokkies, de bijnaam van de familie Ruijmgaart-Tokkie in de documentaireserie Familietrots
 Bernard Tokkie (1867-1942), een Belgische zanger en joodse flamingant
 Tokkie Tor, een strip- en tekenfilmfiguur van Walt Disney

Zie ook 
 Tokeh (Gekko gecko), een reptielensoort uit het geslacht Gekko
 Tokke, een Noorse gemeente in de provincie Vestfold og Telemark